Viebrock steht für

 Viebrockhaus, deutscher Hersteller von Massivhäusern

Viebrock ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Viebrock (* 1951), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin sowie Regisseurin
 Britta Viebrock (* 1973), deutsche Fremdsprachendidaktikerin
 Gustav Viebrock (1929–2019), deutscher Unternehmer
 Helmut Viebrock (1912–1997), deutscher Anglist